
Termin -{PLD}- ima više značenja.
 Fosfolipaza D, serin/treonin-specifična proteinska kinaza 
 Policistična bolest jetre ()